Příjmení německého původu Milch (německy mléko) nosí více osobností:
 Erhard Milch (1892–1972), polní maršál německá armády
 Hans Milch (1924–1987), německý římskokatolický kněz
 Hugo Milch (1836–1909), německý bankéř a politik
 Klara Milch (1891 – 1970), rakouská plavkyně
 Ludwig Milch (1867–1928), německý geolog
 Werner Milch (1903–1950), německý germanista a literární historik
 Werner Milch (1903–1984), německý právník a úředník